Vampiro - em inglês, vampire
Ou ainda:
Vampires (canção) - de Godsmack
Vampiros de John Carpenter - filme de 1998
Vampire: The Requiem

Ver também

Desambiguação